SMS „Comet” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez niemieckie okręty:
 SMS „Comet” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Chamäleon z lat 60. XIX wieku
 SMS „Comet” – awizo typu Meteor z końca XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich